Гумьель () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильяльбилья-де-Гумьель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильянуэва-де-Гумьель — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Гумьель-де-Исан — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Гумьель-де-Меркадо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.